Doença de Milroy

Localidades

Milroy (Minnesota)
Milroy (Pensilvânia)

Desambiguação